Alfred Bessette (Frère André), religieux québécois (1845–1937).
 Arsène Bessette, journaliste et écrivain québécois (1873-1921).
 Carolyn Jeanne Bessette, femme de John Kennedy Jr. et belle-fille de John Kennedy (1966-1999).
 Gérard Bessette, romancier, poète et critique littéraire québécois (1920-2005).
 Hélène Bessette, écrivain et poète français (1918-2000).
 Julien Bessette, acteur québécois (1929-1999).
 Louise Bessette, pianiste québécoise (née en 1959).
 Jean-Michel Bessette, criminologue français, professeur des universités (né en 1945).

Voir aussi 
 
 Besset

Homonymie de patronyme